Leonardo da Vinci, polímata italiano do Alto Renascimento
Da Vinci (banda), banda portuguesa da década de 1980
Da Vinci (robô)

Desambiguação